Данга́ннон (, ) — город в районе Данганнон и Южный Тирон, административный центр района, находящегося в графстве Тирон  Северной Ирландии, Великобритания.

Демография 
Данганнон определяется Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA) как средний таун (то есть как город с населением от 10 000 до 18 000 человек).

Примечания 

Города Северной Ирландии